Качинский язык, также цзинпо  — тибето-бирманский язык, родной язык народа качин, официальный язык штата Качин и язык качинской диаспоры в Индии, Сингапуре, Японии и США. Суммарно имеет около 900 тысяч носителей. Иногда качинскими называют группу языков, на которых говорят народы, живущие рядом с качинами: лису, лаши, раванг, цзайва, мару, ачан и .

Письменность 
Качинская письменность на основе латинского алфавита была создана американскими миссионерами-баптистами в конце XIX века. Среди создателей первую роль отводят Олу Хансону, прибывшему в Бирму в 1890 году, изучившему язык и написавшему первый качинско-английский словарь. Этот алфавит, претерпевший с момента создания небольшие изменения, используется качинами Мьянмы по настоящее время. В 1955 в Китае качинский алфавит был реформирован: были введены знаки для обозначения тонов и 4 новых инициали (zh, ch, h, f); также было изменено написание 6 инициалей и финалей (aw → o, wi → ui, chy → c, hp → ph, ht → th, hk → kh; часть этих изменений позднее была отменена). Уже в 1956 году знаки для обозначения тонов были отменены, так как тона в качинском языке не имеют словозразличительного значения. В 1957 году была проведена новая реформа, ориентированная на сближение качинского алфавита с пиньинем. В частности, были добавлены 10 новых инициалей (из них 4 для отображения заимствований из китайского языка) и 3 финали (все для отображения заимствований). Этот алфавит используется качинами Китая до настоящего времени.

Инициали:

Финали:

Примечания

Лексикография 
 Цзинпо-китайский словарь, 1983.

Ссылки 

 Этнология 
 Англо-качинский словарь 
 Песни на качинском языке с титрами: 1 * 2  * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 
 Статья в Байдупедии 

Языки Мьянмы
Языки Китая
Тибето-бирманские языки